Krešimir (Stjepan) Pandžić (Drinovci, 4. ožujka 1892. - Mostarski Gradac, 6. veljače 1945.), bio je hrvatski katolički svećenik, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, odgojitelj i jedan od hercegovačkih franjevačkih mučenika.

Životopis 
Rodio se 4. ožujka 1892. u Drinovcima, u kojima završava pučku školu, a prvih šest razreda gimnazije na Širokom Brijegu te zadnja dva razreda u Mostaru. Bio je suvremenik književnika Antuna Branka Šimića, s kojim je održavao dobre odnose. 

Bio je profesor i odgojitelj mladeži na Širokome Brijegu (1919. – 1940.), upravitelj gimnazije (1929. – 1934.) i provincijal franjevačke zajednice u Hercegovini (1940. – 1943.). 

U strahu od partizana početkom veljače 1945. s četvoricom svoje subraće sklonio se u Mostarski Gradac. Ipak, 6. veljače, u blizini župnoga stana, isti su ih likvidirali. Godine 1971. tijelu mu je ekshumirano i 1. srpnja ukopano u crkvi na Širokom Brijegu, zajedno s ostalim usmrćenim i pronađenim franjevcima u samostanskoj crkvi.

Izvori 

Bosanskohercegovački franjevci
Hrvatski katolički svećenici